Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué au Paris Saint-Germain Football Club.

Joueurs du Paris Saint-Germain 

Joueurs du Paris Saint-Germain ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis juillet 1970.

Pour les statistiques sur la saison en cours, voir la saison en cours.

Mis à jour : . 

 : Titre de champion de France
 : Titre de champion d'Europe (C1, C2 et C3 confondues)

Annexe 
Notes

Références 

Paris Saint-Germain